Das Mixed der Wimbledon Championships 2011 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Cara Black und Leander Paes.

Im Finale trafen Jelena Wesnina und Mahesh Bhupathi auf Iveta Benešová und Jürgen Melzer. Benešová und Melzer konnten sich in zwei Sätzen durchsetzen.

Preisgelder 
Es wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste 
Alle gesetzten Paare hatten ein Freilos für die erste Runde.

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage (englisch)

Mixed
2011